

Biologie 
 courtaud ou Hausse-queue blanche, lépidoptère de la famille des Notodontidae.

Musique 
 courtaud, instrument à vent baroque proche du basson.